Der Begriff Stadtportal (oft auch englisch town portal) ist vor allem bei Computer-Rollenspielen gebräuchlich und bezeichnet einen sicheren Ort innerhalb der Spielwelt, der als Knotenpunkt zwischen mehreren Abschnitten des Spiels dient. Mittels Teleportation oder einer anderen zeitsparenden Spielmechanik kann der Spieler in die Stadt zurückkehren, um sich in Sicherheit zu bringen oder sich neu auszurüsten (wofür in der Stadt in der Regel ein Kaufladen oder etwas entsprechendes zur Verfügung steht).
In Fantasy-Szenarien wird das Stadtportal meistens durch einen Teleportationszauber erreicht, in Science-Fiction-Szenarien hingegen stehen die unterschiedlichsten technischen Gerätschaften dafür zur Verfügung.

Das Stadtportal taucht bereits Mitte der 80er Jahre in New World Computings Rollenspiel-Klassiker Might and Magic auf und wird von auch von anderen Entwicklerstudios wie Blizzard später in weiteren Titeln verwendet, zum Beispiel in Diablo oder als Runenstein im MMORPG World of Warcraft.

In EverQuest werden sogenannte Portalsteine genutzt, um schnell von einer „zentralen“ Zone in andere Zonen zu wechseln. Dazu existieren korrespondierende Portalsteine in der zentralen Zone und in den Zonen, die man über die Portalsteine erreichen kann.

Computerspielbegriff